A Kelj fel, Marci! (eredeti cím: Martin Matin vagy Martin Morning) francia–kínai animációs vígjátéksorozat, amelyet Luc Vinciguerra és Jacky Bretaudeau rendezett. A zenéjét Didier Riey és Gérald Roberts szerezte. A Fantasia Animation, a Millimages és a Les Cartooneurs Associés készítette. Franciaországban  2003. augusztus 25-én a France 3, míg Magyarországon az M2 mutatta be 2016. június 1-én.

Ismertető 
A sorozat főhőse Marci, aki egy kisfiú. A fiú már iskolába jár, és minden nap új kalandok várnak rá.

Szereplők 

További magyar hangok: Császár András, Gubányi György István, Hermann Lilla, Joó Gábor

Epizódok

Magyar változat 

A szinkront az MTVA megbízásából a Protone Stúdió készítette.

Magyar szöveg: Kövesdiné Lám Zsuzsánna

Szerkesztő: Horváth Ádám Márton

Hangmérnök: Szabó Miklós

Vágó:

Gyártásvezető: Tóth Ágnes

Szinkronrendező: Koffler Gizella

Produkciós vezető: Gömöri V. István

Jegyzetek

Források

További információk 
 Kelj fel, Marci! a tv.24.hu-n 

2003-ban bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok